Роберт Герлаи (, 1960, Будапешт, Венгрия) — канадский нейробиолог венгерского происхождения, специалист по психогенетике.

Биография и научная деятельность 

Роберт Герлаи родился в Будапеште в 1960 году. В 1987 году получил учёную степень доктора философии в Будапештском университете. В 2007—2008 гг. был президентом . В настоящее время работает профессором психологии Торонтского университета. Член редколлегии журнала «Genes, Brain and Behavior».

Публикации 
Роберт Герлаи опубликовал свыше 100 статей в рецензируемых научных журналах.

Примечания

Ссылки 
 

Нейробиологи Канады
Биологи Венгрии
Выпускники Будапештского университета
Редакторы журналов